Koziegłowy – miasto w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Koziegłowy – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Czerwonak (druga pod względem liczby ludności wieś w Polsce)
 Koziegłowy – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew
 Koziegłowy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Jasieniec
 Koziegłowy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica
 Koziegłowy – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim

Zobacz też 
 dekanat Koziegłowy
 gmina Koziegłowy
 Kolonia Koziegłowy